
Termin -{MMA}- ima više značenja.

 Metilmalonska kiselina
 Metil metakrilat
 Mešovite borilačke veštine